afmeting - dimensies 
papierformaat - afmeting van papier
filmformaat - afmeting van beeld op een film
indeling - interne verhoudingen, van bijvoorbeeld een veld, zoals datum (dd/mm/jjjj) of postcode (1234AB)
bestandsformaat - indeling van een digitaal bestand
 organisatie
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen - de Federatie van Vlaamse Jeugdhuizen en Jongerencentra

Zie ook
Format (doorverwijspagina)
Opmaak of lay-out van drukwerk